Fuenterrebollo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuenterrebollo (samhälle), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Fuenterrebollo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar